Joshua Jooris (né le  à Burlington dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Il évolue dans les clubs de sa ville natale jusqu'en junior A. Il porte les couleurs des Cougars de Burlington de 2008 à 2010. Il rejoint alors l'université d'Union College. Avec les Dutchmen d'Union, il participe au championnat NCAA. Les Dutchmen finissent en tête de la saison régulière en 2012 et remportent le championnat ECAC en 2012 et 2013.

En 2013, il passe professionnel avec le Heat d'Abbotsford dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match et marque son premier but dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames de Calgary chez les Blue Jackets de Columbus. Il marque son premier triplé le  face aux Coyotes de l'Arizona.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Cougars de Burlington || LHJO || 42|| 8|| 26|| 34|| 36|| 8|| 1|| 7|| 8|| 12
|-
| 2009-2010|| Cougars de Burlington || LCHJ || 50|| 26|| 90|| 116|| 42|| 12|| 5|| 10|| 15|| 10
|-
| 2010-2011|| Dutchmen d'Union || ECAC || 40|| 9|| 23|| 32|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Dutchmen d'Union || ECAC || 38|| 8|| 20|| 28|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Dutchmen d'Union || ECAC || 39|| 12|| 16|| 28|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 73|| 11|| 16|| 27|| 67|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2014-2015 || Flames de l'Adirondack || LAH ||2 ||0 || 0||0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Flames de Calgary || LNH || 60 || 12 || 12 || 24 || 16 || 9 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 59 || 4 || 9 || 13 || 39 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 12 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 42 || 3 || 7 || 10 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 31 || 3 || 3 || 6 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Checkers de Charlotte || LAH || 5 || 0 || 3 || 3 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH || 74 || 8 || 7 || 15 || 28 || 13 || 0 || 2 || 2 || 0 
|-
|2019-2020 || Lausanne HC || LNA || 46 || 12 || 18 || 30 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || Lausanne HC || LNA || 32 || 4 || 11 || 15 || 22 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022|| Genève-Servette HC || LNA ||  || 

| 213|| 23 || 32 || 55 || 87 || 9 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références 

Naissance à Burlington (Ontario)
Naissance en juillet 1990
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Dutchmen d'Union
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Genève-Servette Hockey Club